Самбуров — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Самбуров, Василий Михайлович (род. 1950) — художник, член Союза художников РФ.
 Самбуров, Иван Михайлович  (1905—1943) — Герой Советского Союза.
 Самбуров, Николай Михайлович (1908—1943) — советский военный и партийный деятель.

Топоним 
 Самбуров — хутор в Каменском районе Ростовской области.